Freudenstadt steht für:

 Freudenstadt, eine große Kreisstadt, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Landkreis Freudenstadt, eine Gebietskörperschaft, Regierungsbezirk Karlsruhe, Baden-Württemberg

Freudenstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Freudenstadt, deutsche Fotografin